Batalla de Montgat (1651)
 Batalla de Montgat (1808), batalla de la campanya catalana durant la Guerra del Francès lluitada el 16 de juny de 1808.